Gyvel kan have flere betydninger: 

 Gyvel (Chamaecytisus), en planteslægt med ca. 20 arter, herunder 
 Hvid gyvel (Chamaecytisus albus)
 Østrigsk gyvel (Chamaecytisus austriacus)
 Langgrenet gyvel (Chamaecytisus glaber)
 Stor gyvel (Chamaecytisus hirsutus)
 Purpurgyvel (Chamaecytisus purpureus)
 Topgyvel (Chamaecytisus supinus)
 Gyvel (slægt) (Gyvel (Cytisus)) en planteslægt med ca. 50 arter, herunder
 Gyvel (art) (Gyvel (Cytisus scoparius) )